Molybdophora är ett släkte av fjärilar. Molybdophora ingår i familjen Uraniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Molybdophora